Теория прогрессивного использования () — экономическая теория, выдвинутая в 1959 году индийским философом и духовным учителем Прабхатом Ранджаном Саркаром как альтернатива коммунизму и капитализму.
 
Теория базируется на принципах неогуманизма. Выступает за создание общемирового правительства, экономическую демократию, справедливое использование средств. Подчёркивает важность нравственных лидеров.

В основе теории лежат созданные Саркаром 16 санскритских афоризмов, опубликованные в книге «Ананда Сутрам».

См. также 
 Ананда Марга

Ссылки 
 www.prout.org — официальный сайт PROUT 
 www.priven.org — The Prout Research Institute of Venezuela 
 www.proutist.fi

Экономические учения, направления и школы
Политическая экономия